Molekulska formula -{C30H50O}- se može odnositi na:

 2,3-Oksidoskvalen
 Amirin
 Cikloartenol
 Friedelin
 Lanosterol
 Lupeol